Obłaz – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Obłaz – część wsi Rycerka Górna w województwie śląskim
 Obłaz – część wsi Tylmanowa w województwie małopolskim
 Obłaz – część wsi Zarzecze w województwie małopolskim